Novaesperancensi – abitanti di Nova Esperança do Sudoeste
Novaesperancensi – abitanti di Nova Esperança do Sul
Novaesperancensi – abitanti di Nova Esperança